Зими́н — русская фамилия; ведущая своё происхождение от нецерковного имени или прозвища Зима; имеет женскую форму .

Известные носители

А 
 
 
 Зимин, Андрей Симеонович (1872—1920) — священник Русской православной церкви, священномученик.

Б

В 
 
 
 
 Зимин, Вячеслав Юрьевич (1963—1985) — герой войны в Афганистане, погибший при исполнении служебных обязанностей.

Г 
 Зимин, Георгий Васильевич (1912—1997) — советский военачальник, маршал авиации, Герой Советского Союза.

Д

Е

И

К 
 Зимин, Константин Николаевич (1901—1944) — генерал-лейтенант, член военного совета 1-й Краснознамённой армии, корпусный комиссар.

Л 
 Зимин, Лев Александрович (1886—1920) — российский востоковед (тюрколог, арабист, иранист, археолог и историк Средней Азии).
 Зимин, Леонид Сергеевич (1902—1970) — советский энтомолог, диптеролог, доктор наук.

М 
 Зимин, Максим Игоревич (род. 1994) — российский автогонщик.

Н

О 
 Зимин, Олег Петрович (род. 1964) — украинский политик.

П 
 Зимин, Павел Михайлович (1904—1973) — советский деятель органов государственной безопасности, генерал-майор.

С

Я 
 Зимин, Яков Степанович (1908—1974) — Герой Советского Союза.



Топоним 
 Зимин — хутор в Псковской области России, Добрывичская волость Бежаницкого района.

См. также 
 Зимины